Dane (motorfiets), een historisch Brits motorfietsmerk.
Dane (Samobor), een plaats in Kroatië
Dane (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
Dane County, een county van de Amerikaanse staat Wisconsin
DANE, een internetprotocol